Curtz est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1600-1671), jésuite, écrivain, traducteur et astronome allemand ;
 Joël Curtz (1985-), cinéaste, performeur et plasticien français ;
 Philippe Mathé-Curtz (1737-1794), médecin, anatomiste et sculpteur sur cire franco-allemand ;

Pseudonyme 

 Sam Curtz, de son vrai nom Hermann Kurtz (1873-1942), collectionneur et prestidigitateur roumain qui travaillait à Paris.

Toponyme 

 , mine dans le comté d'Alpine en Californie aux États-Unis.

Patronyme allemand